Allsup bezeichnet:
 ein historisches Gebäude des NRHP im US-Bundesstaat Idaho, siehe Marion Allsup House (NRHP-ID. 82000178)
 eine Quelle im US-Bundesstaat Alabama, siehe Allsup Spring
 einen Fluss im US-Bundesstaat Kentucky, siehe Allsup Branch

Allsup ist der Familienname von
 Lynne Allsup (* 1949), US-amerikanische Schwimmerin

Siehe auch:
 Alsup
 Allsop